Алгоритм четырёх русских —  в информатике представляет собой метод ускорения алгоритмов с использованием булевых матриц или, в более общем смысле, алгоритмов с использованием матриц, в которых каждая ячейка может принимать только ограниченное число возможных значений.

Разработанный комбинаторный алгоритм позволяет умножать матрицы за . С некоторыми изменениями можно получить время работы . В 2015 году был получен алгоритм, работающий за .

Идея 
Основная идея метода состоит в том, чтобы разделить матрицу на небольшие квадратные блоки размером  для некоторого параметра  и использовать таблицу поиска для быстрого выполнения алгоритма в каждом блоке. Индекс в таблице поиска кодирует значения ячеек матрицы в верхнем левом углу границы блока до некоторой операции алгоритма, а значения в таблице поиска кодируют значения граничных ячеек в правом нижнем углу блока после операции. Таким образом, общий алгоритм может быть выполнен с использованием только  блоков вместо  ячеек матрицы, где  — длина строки матрицы. Для того чтобы размер таблиц поиска (и время, необходимое для их инициализации) было достаточно малым,  обычно выбирается равным .

Применение 
Алгоритмы, к которым может быть применен метод четырех русских:

 вычисление транзитивного замыкания графа,
 умножение булевых матриц,
 расчет расстояния редактирования,
 выравнивание последовательности,
 вычисление индекса для двоичного сопоставления с шаблоном.

В каждом из этих случаев это ускоряет алгоритм в  или  раз.

Опубликованный Бардом алгоритм инверсии матрицы «Метод четырёх русских» реализован в библиотеке M4RI для быстрой арифметики с плотными матрицами над F2. M4RI используется SageMath и библиотекой PolyBoRi.

Алгоритм умножения булевых матриц

Описание алгоритма 
Алгоритм получает на вход две булевы матрицы   и  и возвращает матрицу .

Пусть .

Разобьём  на матрицы , где ,  состоит из столбцов матрицы  с номерами от  до , а  — из оставшихся столбцов, к которым добавлены столбцы нулей, если это нужно, чтобы в матрице было  столбцов.

Разобьём  на матрицы , где ,  состоит из строк матрицы  с номерами от  до , а  — из оставшихся строк, к которым добавлены строки нулей, если это нужно, чтобы в матрице было  строк.

Псевдокод 
begin

  for  to  do

  begin

    comment Вычисляем суммы строк  матрицы ;

    СУММАСТРОК[]  

    for  to  do

    begin

      Пусть  таково, что 

      СУММАСТРОК[]СУММАСТРОК[]

    end

    Пусть  — матрица,  i-я строка которой равна СУММАСТРОК[ЧИС()],

    где  — j-я строка матрицы , , 

  end;

  Пусть 

end.ЧИС(v) — целое число, представленное двоичным вектором v, записанным в двоичной системе счисления с обратным порядком разрядов. Например, ЧИС([0,1,1])=6.

Обоснование корректности 
Простая индукция по  показывает, что СУММАСТРОК[]  становится равной поразрядной булевой сумме таких строк  матрицы , что в двоичном представлении числа  на -том месте справа стоит 1. Отсюда вытекает, что  и .

Время работы 
Рассмотрим цикл по .  Вычисление и присваивание значений СУММАСТРОК[] происходит за . Вычисление  занимает время . Итерация цикла выполняется за , всего   итераций. , , следовательно весь цикл выполнится за .

Вычисление ЧИС() имеет сложность , а копирование вектора СУММАСТРОК[ЧИС()] — сложность , так что инициализация  выполняется за . Итого, цикл по  выполняется за . Всего  итераций. , следовательно сложность цикла — .

Сумма  вычисляется за .

Итоговая сложность алгоритма — .

История 
Алгоритм был введён В. Л. Арлазаровым, Е. А. Диницем, М. А. Кронродом и И. А. Фараджевым в 1970 году. Происхождение названия неизвестно; Ахо, Хопкрофт и Ульман (1974) объясняют:

Второй метод, часто называемый алгоритмом «четырёх русских», в честь  его изобретателей, в какой-то мере «практичнее» алгоритма в теореме 6.9. 

Все четыре автора работали в Москве в то время.

Примечания 

Информатика